

Architetture
 Ca' Brusà – villa veneta sita a Lovolo, frazione del comune di Albettone
 Palazzo Brusa – edificio storico di Muggiò
 Palazzo Michiel del Brusà – edificio storico di Venezia

Geografia
 Monte Brusa – montagna dell'Appennino tosco-emiliano

Persone
 Angela Brusa – attrice e doppiatrice italiana
 Elisabetta Brusa – compositrice e docente italiana naturalizzata britannica
 Emilio Brusa – docente e politico italiano
 Francesco Brusa – compositore e organista italiano
 Mario Brusa – attore teatrale, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Sergio Brusa Pasquè – ingegnere italiano
 Stefano Brusa – attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano